Љубина може да се односи на:

 Љубина (Двор), насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Љубина (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Љубина (Вогошћа), насеље у општини Вогошћа, Федерација БиХ, БиХ
 Љубина (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ

или

 Љубина (притока Босне), десна притока Босне
 Љубина (притока Јабланице), десна притока Јабланице